NIP (Numer identyfikacji podatkowej) - dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce.
 NiP - zbiór fragmentów z historii ruchu Świętych w Dniach Ostatnich.